Кубок Австрії з футболу 1999–2000 — 66-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул вдруге здобув Грацер.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 липня - 1 серпня 1999

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 серпня 1999

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 серпня 1999

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 серпня 1999

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 серпня 1999

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 серпня 1999

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 серпня 1999

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 серпня 1999

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 вересня 1999

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 1999

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 1999

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 1999

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 листопада 1999

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 березня 2000

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 квітня 2000

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 квітня 2000

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 квітня 2000

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 травня 2000

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

1999—2000
Австрія
Австрія
1999 в австрійському спорті
2000 в австрійському спорті